Stazione di Aboshi – stazione ferroviaria
 Linea Sanyō Aboshi – ferrovia urbana a scartamento ferroviario

Altri progetti